Sula peut désigner :

Toponyme

Indonésie 
 les îles Sula.

Norvège 
 Sula, une localité située dans le comté de Møre og Romsdal;
 Sula, île de la commune de Frøya, en mer de Norvège ;
 Sula, île de la commune de Sula, en mer de Norvège.

Divers 

 Sula, un genre d'oiseaux ;
 le sula, une langue malayo-polynésienne centrale, parlée dans ces îles ;
 Sula, un roman de Toni Morrison.